Вальдекаррос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,23 км². Население — 391 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки